Arcelin peut désigner :

Patronymie

 Adrien Arcelin (1838 - 1904), géologue et archéologue français ;
 Fabien Arcelin (1876 - 1942), médecin et archéologue, fils d'Adrien Arcelin ;
 Jean Arcelin (1962 -), enseignant et peintre franco-suisse ;
 Nicole Roy-Arcelin (1941 -), chanteuse et femme politique canadienne.

Toponymie
en Pologne
 Arcelin, un village de la gmina de Płońsk dans la voïvodie de Mazovie.